Мохамадия (Мохаммадия, Мохаммедия ) — город и коммуна в Алжире, в вилайете Маскара, к северу от города Маскара и к югу от порта Мостаганем. В городе находится машиностроительный завод по производству электротехники и электроники. Основан во время французской колонизации под названием Перрего () на руинах римского каструма  ( — «Новый лагерь»).

В городе находится футбольный клуб , выступающий в  (LNFA) в 2019/2020 году.

Примечания 

Коммуны Алжира
Города Алжира